In de Engelse hoofdstad Londen zijn diverse verdragen gesloten. Deze zijn soms onder de naam Verdrag van Londen bekend, maar ook 'Conventie van Londen' of 'Congres van Londen' komen voor. Als het om een vredesverdrag gaat, is Vrede van Londen de meest gebruikte naam.

Hieronder staan chronologisch alle in Londen gesloten verdragen.

 Verdrag van Londen (1358), door Engeland opgelegde voorwaarden na de door Engeland gewonnen Slag bij Poitiers.
Verdrag van Londen (1359), verstrengde, door Engeland opgelegde voorwaarden, nadat Frankrijk die van het eerste Verdrag van Londen (1358) niet accepteerde.
 Verdrag van Londen (1518)
 Verdrag van Londen (1604), onderhandeld door koning Jacobus I van Engeland, waardoor de vijandelijkheden met Spanje beëindigd werden
 Verdrag van Londen (1700), tussen Engeland, Frankrijk, Duitsland, en de Verenigde Provincies over de troonopvolging in Spanje
 Verdrag van Londen (1814), tussen Verenigd Koninkrijk en Nederland over de koloniën
 Verdrag van Londen (1824), regelde de Nederlandse en Britse invloedssferen in Zuidoost-Azië
 Verdrag van Londen (1827), over de onafhankelijkheid van Griekenland
 Congres van Londen (1832) over de instelling van het Koninkrijk der Belgen en het Grieks Koninkrijk
 Conventie van Londen (1833), gesloten op 21 mei 1833 voor een voorlopige status-quo in het conflict tussen het nieuwe België en Willem I
 Verdrag van Londen (1839) over de erkenning van de onafhankelijkheid van België
 Conventie van Londen (1840), de grootmachten onder impuls van het Verenigd Koninkrijk leggen de expansie van Mohammed Ali van Egypte aan banden.
 Verdrag van Londen (1852) over de status van Sleeswijk-Holstein
 Verdrag van Londen (1861), waarin het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk besloten tot interventie in Mexico
 Verdrag van Londen (1864), waarbij de Verenigde Staten van de Ionische Eilanden door het Verenigd Koninkrijk werden afgestaan aan Griekenland
 Congres van Londen (1867), dat Luxemburg tot een neutrale staat maakte
 Verdrag van Londen (1871) (Verdrag van Sumatra) tussen Verenigd Koninkrijk en Nederland, betreffende de status van Atjeh
 Conventie van Londen (1884), over de erkenning van de onafhankelijkheid van de Zuid-Afrikaansche Republiek
 Vrede van Londen (1913)
 Pact van Londen (1915)
 Verdrag van Londen (1930), vlootverdrag tussen de toenmalige wereldmachten
 Verdrag van Londen (1936), wijziging en verlenging van het verdrag van 1930 en het verdrag van Washington
 Verdrag van Londen (1945), de juridische basis voor de berechting van de nazi's
 Verdrag van Londen (1946) (maart), einde van het Brits mandaat over Transjordanië
 Verdrag van Londen (1949), over de oprichting van de Raad van Europa
 Verdrag van Londen (1954), over het opheffen van de Vrije Zone Triëst
 Visserijverdrag van Londen (1964)
 Conventie van Londen (1965)
 Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, Conventie van Londen (1972), over afval dumpen in oceanen
 Conventie van Londen (1975), over afval dumpen in oceanen

Zie ook: lijst van verdragen